Натуральне число 994
 994 рік до нашої ери
 994 рік нашої ери